Дело о бикрам-йоге — ряд судебных разбирательств в США, инициированных Бикрамом Чоудхури, считающим, что на созданный им вид йоги распространяется закон об авторском праве, и на основании этого выразившем протест против обучения этому комплексу упражнений без его разрешения.

Предыстория 
Бикрам-йога — разработанная Бикрамом Чоудхури методика упражнений, по сути представляющий из себя особую последовательность 26 асан, выполняемых в помещении с высокой температурой. Первая студия была открыта ещё в 1973 г., и бикрам-йога довольно быстро стала популярной. Чоудхури всячески способствовал распространению этой системы — в 2002 г. была зарегистрирована торговая марка «бикрам-йога», по франшизе которой начали открываться студии, возглавляемых учениками Чоудхури. При этом Чоудхури настаивал на том, чтобы преподавание в этих студиях велось по установленному им образцу, а преподаватели проходили специальные курсы. С 2002 г. Чоудхури через своих адвокатов массово рассылает письма студиям, которые организуют занятия бикрам-йогой без разрешения её создателя, с требованием либо прекратить свою деятельность, либо начать выплачивать определённый процент от прибыли. Как ответ на нападки Чоудхури в 2005 г. было создано Общество за свободное распространение йоги (Open Source Yoga Unity).

Бикрам-йоги против Yoga to the People 
 
В 2011 г. коллегой Чоудхури, Грегори Гумучио была открыта студия Yoga to the People, основной миссией которой провозглашалось распространение йоги, делание её доступной для широких масс населения. Занятия в студии проводились за взнос, размер которого определялся самим посетителем. Наряду с прочими студией был организован и класс по «традиционной горячей йоге». Студией Бикрам-йога был подан иск против студии Yoga to the People, в которой истец настаивал на прекращении деятельности класса по горячей йоге на основании нарушения последними авторского права и требовал возмещения понесённого ущерба, оценённого им в 1 миллион долларов.
Грегори Гумучио счёл иск нелепым, заявив, что по его мнению «йога должна принадлежать всем людям, а не находиться в руках немногих».

В 2011 г. Бикрам-йога также инициировала процесс против компании Evolation Yoga, которая проводила занятия по бикрам-йоге без разрешения Чоудхури.

Итоги 
При рассмотрения иска Чоудхури перед судом стояла задача решить в том числе и вопрос о том, может ли быть защита комплекса йоги отнесена к защите хореографических работ. В июне 2012 г. Бюро по авторским правам США было издано разъяснение о том, что последовательность поз не может быть защищена авторским правом.
В 2015 г. Девятый окружной апелляционный суд подтвердил решение суда низшей инстанции о том, что комплекс упражнений бикрам-йоги не является объектом авторского права, несмотря на то, что под защитой авторского права находится книга Чоудхури, в которой он этот комплекс впервые описывает.

Судебные разбирательства, инициированные Бикрамом Чоудхури, вызвали широкий резонанс в профессиональном сообществе, опасающемся возникновения прецедента защиты авторского комплекса йоги.

Примечания

Ссылки 
 Open letter from Yoga to the People at the conclusion of the legal debate
 Clarification about yoga posture copyright from the Federal Register

Авторское право
Йога
Судебные процессы в США